Rio Rovuma
 Ruvuma (região)
 1427 Ruvuma

Desambiguação